Orent ist der Nachname von
 Kerry Orent (* 20. Jhd.), US-amerikanischer Filmproduzent
 Milt Orent (1918–1975), US-amerikanischer Musiker